Les Fourmis est un recueil de nouvelles de Boris Vian (1949) ;
 Les Fourmis est un album musical de Jean Leloup (1998) ;
Les Fourmis est le nom de plusieurs œuvres issues du roman homonyme de Bernard Werber :

 Les Fourmis est une trilogie romanesque de Bernard Werber, comprenant :
 Les Fourmis (1991) ;
 Le Jour des fourmis (1992) ;
 La Révolution des fourmis (1996) ;
 Les Fourmis est un jeu vidéo inspiré de l'œuvre de Bernard Werber, comprenant une extension : Les Guerres de l'Ouest ;
 Les Fourmis est une bande dessinée elle aussi inspirée de l'œuvre de Bernard Werber, et dont il est scénariste.

Voir aussi